Thaxteriella — рід грибів родини Tubeufiaceae. Назва вперше опублікована 1924 року.

Класифікація 
До роду Thaxteriella відносять 16 видів:

Примітки

Джерела 

 Petrak, F. 1924. Mykologische Notizen. VII. Annales Mycologici. 22(1-2):1-182 - P.63

Роди грибів